Клауберг — фамилия. Известные носители:
 Клауберг, Иоган
 Клауберг, Карл